Kirsi är ett finskt kvinnonamn. Det är den finska formen av Kristina. Den 16 augusti 2013 fanns det totalt 23 018 personer i Finland med namnet. I Sverige fanns det 749 kvinnor med förnamnet och 10 personer med efternamnet i december 2012.

Kirsi har namnsdag den 24 juli i Finland och Estland.

Personer med namnet Kirsi
 Kirsi Boström (född 1968), finländsk orienterare
 Kirsi Kunnas (född 1924), finländsk skaldinna
 Kirsi Ulvinen (född 1960), svensk friidrottare
 Kirsi Ylijoki (född 1969), finländsk skådespelerska

Se även
 Kristina
 Kristin
 Kerstin

Källor

Kvinnonamn
Finska förnamn